Ростовцево — название населённых пунктов:

Россия 

 Ростовцево — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Ростовцево — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Ростовцево — деревня в Головинском сельском поселении Угличского района Ярославской области.
 Ростовцево — деревня в Ильинском сельском поселении Угличского района Ярославской области.

Узбекистан 

 Ростовцево — прежнее название города Булунгур в Самаркандской области.